Суперкубок Іспанії з футболу 1982 — 1-й розіграш турніру. Матчі відбулись 13 жовтня і 28 грудня 1982 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Сосьєдад та володарем кубка Іспанії клубом Реал Мадрид.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

1982
Іспанія
1982 в іспанському спорті